Максим Кривошеев:
 Кривошеев, Максим Александрович (род. 1988) — российский баскетболист, тяжёлый форвард.
 Кривошеев, Максим Владленович (род. 1961) — советский и российский актёр, чтец, бард.